

Patronyme 

 Fernando Schiavetti (1892-1970), antifasciste, politicien et journaliste italien.
 Hervé Schiavetti (1956-), homme politique français.

Entreprise 
 Schiavetti Lamiere Forate, entreprise italienne de métallurgie.